

Persone 
John Paul Larkin, noto come Scatman John (1942-1999) – cantante statunitense di musica scat/jazz/pop/dance
Linda Larkin (1970) – attrice e doppiatrice statunitense
Mitch Larkin (1993) – nuotatore australiano
Noel Larkin (1955) – calciatore irlandese
Philip Larkin (1922-1985) – scrittore, poeta e critico musicale britannico
Shannon Larkin (1967) – batterista statunitense
Thomas Larkin (1990) – hockeista su ghiaccio italiano

Altro 
Bryce Larkin – personaggio della serie statunitense Chuck